Јеврејство се може односити на:

 јудаизам, блискоисточна религија настала у старом веку
 укупност јеврејског идентитета, односно одговор на питање „Ко је Јевреј“